Титанат — неорганическое соединение, соль титановой кислоты:

 Титанат бария 
 Титанат кальция
 Титанат лития
 Титанат свинца 
 Титанат стронция